Haiku (dichtvorm), een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels
Haiku (besturingssysteem),  een opensource-project
Haiku (Hawaï), op het eiland Maui
Haiku Stairs, ook Stairway to Heaven of Haʻikū Ladder, een pad op het eiland Oahu in de Amerikaanse staat Hawaï

Zie ook 
 Haikou, een stad op het Chinese eiland Hainan